Jméno Chrysippos nebo Chrýsippos může znamenat:

Chrýsippos – mytický král
Chrýsippos ze Soloi – stoický filosof